Star Trek o «Viaje a las estrellas» es una franquicia de series de televisión y películas de ciencia ficción:

Series de Star Trek 

 Star Trek: The Original Series (La serie original, 1966-1969), protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy.
 Star Trek: The Animated Series (1973-1974), serie animada.
 Star Trek: Phase II (1978), no realizada.
 Star Trek: The Next Generation (La nueva generación, 1987-1994), encabezada por Patrick Stewart.
 Star Trek: Deep Space Nine (Espacio profundo nueve, 1993-1999).
 Star Trek: Voyager (1995-2001).
 Star Trek: Enterprise (2001-2005).
 Star Trek: Phase II (fans) (2004-), distribuida por internet.
 Star Trek Continues (2012-), distribuida por internet.
 Star Trek: Discovery (2017), creada por Bryan Fuller y protagonizada por Sonequa Martín Green para CBS, es la primera con distribución mundial tras el estreno a través de Netflix.
Star Trek: Picard (2020), encabezada otra vez por Patrick Stewart

Películas de Star Trek 

 Star Trek: The Motion Picture (La película, 1979).
 Star Trek II: The Wrath of Khan (La ira de Khan, 1982).
 Star Trek III: The Search for Spock (En busca de Spock, 1984).
 Star Trek IV: The Voyage Home (Misión: salvar la Tierra, 1986).
 Star Trek V: The Final Frontier (La última frontera, 1989).
 Star Trek VI: The Undiscovered Country (Aquel país desconocido, 1991).
 Star Trek VII: Generations (La próxima generación, 1994).
 Star Trek VIII: First Contact (Primer contacto, 1996).
 Star Trek IX: Insurrection (Insurrección, 1998).
 Star Trek X: Nemesis (2002).
 Star Trek (2009).
 Star Trek: en la oscuridad (2013).
 Star Trek Beyond (2016).

Videojuegos de Star Trek 

 Star Trek: Strategic Operations Simulator (1982).
 Star Trek 25th Anniversary (1991).
 Star Trek: Starship Creator (1998).
 Star Trek DAC (2009).
 Star Trek Online (2010).

Otros 

 Música de Star Trek.
 Star Trek (juegos de rol).